Bürckner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bürckner (1846–1932), deutscher Architekt
 Franz Bürckner († 1574), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn

Siehe auch:
 Brückner
 Bürkner